Bei der 44. Schacholympiade 2022 in Chennai spielten 186 Teams in der offenen Gruppe. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. Es wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Zu jedem Gegner sind die im direkten Duell erreichten Brettpunkte angeführt.

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen

Weblinks 
 Vollständige Ergebnisse bei chess-results.com

Liste (Schach)
Schach 2022